Ranta ist der Familienname folgender Personen:

 David Ranta (* um 1955), US-amerikanischer Drucker und Justizopfer
 Ilmo Ranta (* 1956), finnischer Pianist und Liedbegleiter
 Jaakko Ranta (* 1997), finnischer Biathlet
 Michael Ranta (* 1942), US-amerikanischer Musiker
 Roope Ranta (* 1988), finnischer Eishockeyspieler
 Sulho Ranta (1901–1960), finnischer Komponist
 Ville Ranta (* 1978), finnischer Comiczeichner, Graphic Novel Autor

Ranta ist Ortsname von
 Ranta (Mureș), Dorf im rumänischen Kreis Mureș